Víctor García (atleet), een Spaans atleet
 Víctor García (autocoureur), een Spaans autocoureur
 Víctor García (filmregisseur), een Spaans filmregisseur
 Víctor García (voetballer), een Salvadoraans voetballer
 Víctor García (wielrenner), een Spaans wielrenner